Abdera har flere betydninger:

 Abdera, Thrakien – en gammel by i Thrakien
 Abdera, Spanien – en gammel by i Spanien